Heinz Holzer (ur. 1964) – włoski narciarz alpejski
 Izak Holzer (ok. 1852-1912) – c. k. radca, przedsiębiorca, działacz społeczny
 Jerzy Holzer (1930-2015) – polski historyk i politolog
 Marco Holzer (ur. 1988) – niemiecki kierowca wyścigowy
 Patrick Holzer (ur. 1970) – włoski narciarz alpejski
 Rachela Holzer (1899-1998) – polska aktorka żydowskiego pochodzenia
 Ryszard Holzer (ur. 1955) – polski dziennikarz
 Sepp Holzer (ur. 1942) – rolnik, autor, i międzynarodowy konsultant naturalnego rolnictwa
 Thomas Holzer (ur. 1985) – niemiecki kierowca wyścigowy